La Capilla de la Concepción se refiere a la Inmaculada Concepción y puede referirse a:

 La Capilla de los Benavente, de la Iglesia de Santa María de Mediavilla en Medina de Rioseco, Provincia de Valladolid.
 La Capilla de la Concepción Grande, de la Catedral de Sevilla.
 La Capilla de la Inmaculada Concepción (Huacalera), en la provincia argentina de Jujuy.